Elizabeth line, een stadsgewestelijke, deels ondergrondse spoorweglijn in en rond de Britse hoofdstad Londen.
Elizabeth Line (sport), Britse turnster die in 2004 deelnam aan de Olympische Spelen.